Desa Wonosari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wonosari (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta), 
 Desa Wonosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,71, long 110,66), 
 Desa Wonosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,40, long 110,01), 
 Desa Wonosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,32, long 110,11), 
 Desa Wonosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,49, long 110,86), 
 Desa Wonosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,69, long 109,70), 
 Desa Wonosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,52, long 109,73), 
 Desa Wonosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,35, long 109,92), 
 Desa Wonosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,58, long 111,17), 
 Desa Wonosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,85, long 109,96), 
 Desa Wonosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,67, long 109,86), 
 Desa Wonosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,88, long 110,20), 
 Desa Wonosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,86, long 110,64), 
 Desa Wonosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,91, long 109,57), 
 Desa Wonosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,02, long 110,17), 
 Desa Wonosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,89, long 112,82), 
 Desa Wonosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,01, long 109,60), 
 Desa Wonosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,11, long 109,94), 
 Desa Wonosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,73, long 112,78), 
 Desa Wonosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,71, long 112,91), 
 Desa Wonosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Wonosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,96, long 113,73), 
 Desa Wonosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,56, long 112,64), 
 Desa Wonosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,61, long 112,68), 
 Desa Wonosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,02, long 112,48), 
 Desa Wonosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,07, long 111,72), 

Robotskapade Indonesienförgreningar